Сборная Голуэя по гэльским играм, как орган управления — Голуэйские советы Гэльской атлетической ассоциации или Советы графства Голуэй при Гэльской атлетической ассоциации (, ), транслитерированное название Голуэй ГАА — команда традиционного графства Дублин, выступающая в соревнованиях Гэльской атлетической ассоциации. Относится к числу 32  острова Ирландия, заведует развитием гэльских игр в графстве Голуэй как на уровне отдельных команд, так и всего графства.

Голуэй считается не только одним из немногих «двойных графств» острова Ирландия, где хорошо развиты как гэльский футбол, так и хёрлинг, но и единственным графством, где обоими видами спорта заведуют разные советы. Команда Голуэя является одной из наиболее титулованных команд как по гэльскому футболу (9 побед во Всеирландском чемпионате и 46 в чемпионате Коннахта), так и по хёрлингу (5 побед во Всеирландском чемпионате, 25 в чемпионате Коннахта и 3 в чемпионате Ленстера, где Голуэй начал выступать после упразднения чемпионата Коннахта).

Структура 
Юрисдикция Голуэйских советов ГАА распространяется на территорию традиционного графства Голуэй в составе Республики Ирландия. Советы подчиняются . От других графств Голуэй отличается тем, что гэльскими играми заправляют два отдельных совета: футбольный совет Голуэя (гэльский футбол) и совет по хёрлингу Голуэя (хёрлинг), вследствие чего у команд по гэльскому футболу и хёрлингу в своё время были две разных эмблемы, два разных комплекта домашней и гостевой форм и два разных спонсора. Теоретически Совет графства Голуэй мог бы быть вышестоящим органом, однако на практике оба совета были автономными с точки зрения финансового обеспечения и руководства.

В 2013 году советы были заменены соответствующими комитетами, руководители которых назначались Советом графства (или Комитетом графства). Финансовое управление также было централизовано; у команд по гэльскому футболу и хёрлингу появился единый спонсор, единая эмблема и единый комплект формы. Комитеты занялись, в соответствии со своими кодексами, организацией регулярных клубных чемпионатов графства по гэльскому футболу и хёрлингу. Так, ежегодно проводятся чемпионаты среди молодёжных команд, юниоров и дублёров по хёрлингу, организуемые соответствующим комитетом; турниры по гэльскому футболу организуются региональными Западным и Северным комитетами. Сборные графства собираются под руководством Комитета графства Голуэй, а молодёжные и юниорские клубы (команды до 16 лет) — под руководством отдельных комитетов. Все команды до 11 лет находятся в введении Игрового и тренерского комитета.

Эмблема и цвета 
Традиционные цвета Голуэя — бордовый и белый. В первые годы существования Всеирландских чемпионатов формой сборной Голуэя была форма клуба-чемпиона графства. С 1936 года основным цветом стал бордовый; с 1950 года на футболках изображается сборной эмблема графства (разная для разных видов спорта). Традиционный комплект формы — бордовые футболки, белые трусы и бордовые носки (в прошлом основной комплект был полностью бордового цвета).

До 2013 года у команд по гэльскому футболу и хёрлингу были собственные логотипы. Логотип команды по гэльскому футболу включал в себя  с изображением мяча и девизом графства Ceart agus Cóir, логотип по хёрлингу — герб города Голуэй, название графства на ирландском Gaillimh и аббревиатуру CLG внизу. Единая эмблема была принята в 2013 году перед стартом  и : она основана на логотипе команды по хёрлингу с подписью GAA Gaillimh.

 Спонсоры 
Следующие компании становились в своё время спонсорами сборной Голуэя по гэльским играм:

Первым спонсором команд в истории Голуэя стала компания Tommy Varden Catering, спонсировавшая команду по гэльскому футболу в 1980-е годы. Спонсорство тогда не приветствовалось в ГАА, и до 1991 года положения о спонсорах были очень жёсткими. Первым спонсором команды по хёрлингу стала в 1989 году сеть ресторанов фастфуда Supermac’s. В 2008 году почти 25-летнее сотрудничество Tommy Varden с командой по гэльскому футболу закончилось, и спонсором стала авиакомпания . Компания была спонсором команды в 2008—2010 годах. В 2011—2012 годах на футболках изображался логотип Cancer Care West — команда Голуэя стала первой, которая изобразила на футболках имя благотворительной организации, а не чисто коммерческого предприятия. В 2013 году был заключён пятилетний контракт с Supermac’s обеими командами (ранее Supermac’s спонсировал только хёрлеров).

 Гэльский футбол 
 История 
 Ранние годы 
Первый Всеирландский чемпионат по гэльскому футболу состоялся в : до 1891 года честь графства защищали клубы, выигравшие чемпионаты своих графств, пары составлялись при помощи жребия. Чемпионат Голуэя начал разыгрываться только в 1889 году, поэтому у Голуэя не было собственного чемпиона. Матч против  не состоялся, и Уэксфорд прошёл в следующий раунд. Через год планировалось начало чемпионатов в каждой провинции, однако команда Голуэя была единственной в провинции Коннахта, а  из-за запланированного путешествия игроков в США для распространения игры так и не был доигран: матчи полуфинала и финала не были сыграны. Команда не появилась и на . В  Голуэй как единственный представитель от Коннахта автоматически попал в полуфинале и должен был сыграть против Уэксфорда, но снова матч не состоялся, и команда Уэксфорда автоматически вышла в финал.

Следующее участие Голуэя пришлось на , когда изменился формат турнира: победители четырёх провинциальных чемпионатов играли турнир на выбывание, победитель которого играл против Лондона во Всеирландском финале. По этой схеме розыгрыш проводился до 1903 года включительно. Голуэй как единственный представитель Коннахта должен был сыграть против Антрима, однако матч снова не состоялся, и в этот раз Голуэй автоматически прошёл в финал мини-турнира, в котором был наголову разгромлен  со счётом 2-17 — 0-1. В 1901 году состоялся первый розыгрыш чемпионата Коннахта в рамках . В полуфинале Голуэй нанёс поражение Роскоммону, но в своём первом провинциальном финале проиграл . За исключением 1902 и 1904 годов, когда титулы без борьбы вручались Голуэю и Мейо соответственно, чемпионат Коннахта проводился регулярно (с 2001 года чемпионат Коннахта включён в систему всеирландской квалификации: проигравшие в чемпионате получают второй шанс в квалификации).

Только в 1911 году Голуэй выиграл чемпионат Коннахта и заслуженно попал в полуфинал : в финале первенства Коннахта Голуэй нанёс поражение Роскоммону со счётом 1-03 — 1-02. В полуфинале Всеирландского первенства ему достался , которому голуэйцы проиграли 0-2 — 3-4. Успех на уровне провинции повторился в 1913 и 1917 годах, но и в те годы в полуфиналах Голуэй терпел поражения. В  Голуэй наконец-то вышел в финал, пройдя в переигровке полуфинала Каван со счётом 4-2 — 2-2, но проиграв  в финале со счётом 0-1 — 2-5.

Первый титул всеирландского чемпиона Голуэю удалось выиграть лишь в 1925 году, когда в  грянуло несколько крупных скандалов. Финал чемпионата Коннахта, в котором должен был определяться участник полуфиналов Всеирландского чемпионата, вовремя не был сыгран, и в итоге команду Мейо выбрали ещё до финала Коннахта для участия во Всеирландском чемпионате. В полуфинале команда Мейо обыграла команду Уэксфорда и вышла в финал, в другом полуфинале  нанёс поражение Кавану. Однако участники другого финала включили в заявку игроков, не имевших права выступать, что привело к автоматической дисквалификации обеих команд. Мейо изначально признали чемпионами без финала, однако с опозданием был сыгран финал Коннахта между Мейо и Голуэем, в котором победил Голуэй. Первоначальное предложение признать Голуэй чемпионом без игры было отвергнуто, и ГАА потребовала переиграть полуфинал, отправив Голуэй как представителя Коннахта. Керри потребовал немедленно признать действительным результат матча против Кавана, однако ГАА отказался. В итоге в финал всё же отправили Каван, а Мейо титула лишили. Голуэй в итоге стал чемпионом турнира, который де-факто полностью сыгран не был.

Следующую победу Голуэй одержал уже без всяческих скандалов. В  в финале Голуэем был обыгран Дублин со счётом 3-5 — 1-9, и Коннахт выиграл свой первый Кубок Сэма Магуайра, представленный как главный трофей турнира в . В , спустя 4 года, Голуэй выиграл свой третий титул: в первом матче финала против Керри была зафиксирована ничья 3-3 — 2-6, в переигровке Голуэй победил 2-4 — 0-7. В 1956 году Голуэй выиграл  на Кроук Парк, переиграв  со счётом 2-13 — 3-7.

 Успех в 1960-е 
1960-е годы начались для Голуэя с победы в чемпионате Коннахта 1960 года: на пути к финалу были пройдены  и Слайго, в финале был побеждён Литрим. В  Голуэй попал на Керри, проиграв с разницей в один гол в ворота (1-8 — 0-8). В 1966 году Голуэй продемонстрировал один из лучших сезонов в своей истории: в розыгрыше чемпионата Коннахта в Каслбаре Голуэй нанёс поражение Роскоммону со счётом 1-11 — 0-5. В финале чемпионата в Каслбаре всего благодаря одному очку «соплеменники» вырвали победу у  со счётом 0-12 — 1-8, завоевав титул чемпиона провинции, и вышли в полуфинал Всеирландского первенства. В полуфинале им достался . В ходе игры во втором тайме два опасных удара  отразил вратарь Голуэя ; блестяще себя показали ,  и . Игра завершилась победой Голуэя со счётом 1-11 — 1-9, причём гол в ворота и семь голов над штангой забил Данн. В другом полуфинале  нанёс поражение  и вышел в финал, где расценивался фаворитом. Однако Голуэй сенсационно разгромил Мит со счётом 1-10 — 0-7 и выиграл третий подряд титул Всеирландских чемпионов.

 1970-е — начало 1980-х 
Трижды в начале 1970-х годов и 1983 годах Голуэй выходил в финал Всеирландского чемпионата, но успех ему не светил: все эти финалы голуэйцы проиграли, не в состоянии вернуть игру 1960-х. В  на пути у Голуэя встал Оффали, в  — , в  — Дублин. В 1980-е годы Голуэй выиграл пять титулов чемпиона Коннахта, но попал всего один раз в финал; в 1982 году в полуфинале против Оффали всего один удар над перекладиной в исполнении Брендана Лоури не позволил Голуэю выйти в финал. Финал 1983 года против Дублина не только обернулся очередным поражением Голуэя, но и стал печально известен благодаря грубой игре и многочисленным дракам.

Уже в начале игры произошли несколько потасовок, а  после неудачного ввода мяча в игру вратарём Голуэя Патриком Койном забил с 36 метров невероятный гол. Игроки Голуэя протестовали против засчитывания гола, поскольку тренер дублинцев  вмешался в игру, помогая травмированному . Однако судья Джон Гоу был непреклонен, а вскоре в центре поля завязалась драка. Дублинец  с размаху ударил , и судья удалил Маллинса. Ещё незадолго до перерыва у трибуны Хогана игроки снова устроили драку, и Гоу удалил по игроку с каждой стороны: у дублинцев был удалён , у голуэйцев — . В перерыве между игроками произошла ещё одна драка, однако подлинная картина событий в тоннеле не установлена, поскольку игроки не давали интервью об этом. Через пять минут после начала второго тайма по лежавшему на газоне голуэйцу  ударил ногой дублинец , за что и был удалён. У дублинцев к концу матча было 12 игроков, у голуэйцев — 14, но даже это преимущество не помогло Голуэю выиграть чемпионат, и итогом матча стало поражение Голуэя со счётом 1-8 — 1-10. Голуэйцы Томас Тирни и  получили по месяцу дисквалификации, а ещё 4 дублинца получили разные дисквалификации (Даффу один год, тренеру Хеффернану — 3 месяца). Через год травмы четырёх игроков основного состава и травма Гая Макмануса привела к поражению от  в полуфинале. В 1986 и 1987 годах путь в финал преграждали Тирон и , причём в 1987 году ещё была и назначена переигровка.

 Возрождение в конце 1990-х 
В 1995 году Голуэй выиграл чемпионат Коннахта, победив , и вышел в полуфинал , где проиграл Тирону с разницей в один гол в ворота (3 очка). Следующие два чемпионата Коннахта для Голуэя заканчивались проигрышами от Мейо, однако в 1998 году уроженец Мейо  возглавил команду и изменил всё в тот же год. В первом же раунде чемпионата Коннахта  был побеждён, а в полуфинале был раздавлен Литрим со счётом 1-16 — 0-5. В первом матче финала была зафиксирована ничья с Роскоммоном (по 11 очков от каждой команды), но Голуэй в переигровке на Гайд-Парк одержал победу. В полуфинале  голуэйцам достались , чемпионы Ольстера, и Голуэй победил со счётом 0-16 — 1-09.

В финале противниками голэуйцев стали , разбившие . Тренером команды Килдэра был восьмикратный всеирландский чемпион . Голуэй считался аутсайдером перед финалом по мнению общественности и бумкекеров. Однако «белые лилии», как называли команду Килдэра, всё же не смогли устоять, и впервые за 32 года Голуэй выиграл всеирландский чемпионат. В том матче блестяще сыграли  и , а  забил превосходный гол в ворота Килдэра. Заветный Кубок Сэма Магуайра поднял над головой капитан команды Голуэя, .

 Успехи 2000 и 2001 годов 
Новое тысячелетие стало для Голуэя символом прорыва. Обыграв Литрим в финале чемпионата Коннахта, Голуэй вышел в полуфинал , где победил команду  со счётом 0-15 — 2-6 и вышел в финал, в той игре  набрал 7 очков. Противником в финале стала , которой руководил восьмикратный всеирландский чемпион . Голуэй сумел свести финал вничью (обе команды забили по 14 голов над перекладиной), однако в переигровке уступил 1-10 — 0-17.

Возвращение Голуэя состоялось через год. Регламент Всеирландского чемпионата изменился в , и для потерпевших неудачу в региональном турнире команд был создан специальный квалификационный турнир, позволявший командам побороться за дополнительные путёвки в квалификации. Голуэю пришлось прибегнуть к этим мерам, поскольку в полуфинале чемпионата Коннахта команда проиграла Роскоммону. Голуэй попал в третий раунд Всеирландской квалификации, столкнувшись со сборной Арма. В ожесточённой борьбе удар Пола Клэнси над перекладиной принёс команде заветную победу со счётом 0-13 — 0-12. В четвёртом раунде Голуэй обыграл со счётом 1-14 — 1-10  и вышел в четвертьфинал Всеирландского чемпионата. В четвертьфинале Голуэй снова столкнулся со своим обидчиком в лице Роскоммона и разбил его со счётом 0-14 — 1-5, выйдя в полуфинал на ещё одну команду, попавшую через квалификацию во Всеирландский чемпионат — на . Голуэйцы обыграли деррийцев с разницей в 3 очка и вышли во всеирландский финал, став первой командой, прошедшей в финал Всеирландского чемпионата исключительно благодаря всеирландской квалификации. Противником по финалу стал , который в полуфинале разбил наголову прошлогодних чемпионов из  со счётом 2-14 — 0-5. На перерыв команды ушли при ничейном результате 0-6 — 0-6, но во втором тайме Мит был попросту раздавлен — голуэйцы 11 раз точно попали над перекладиной, а Мит аналогично попал только дважды, в ворота же не было забито ни одного гола. Итоговый счёт 0-17 — 0-8 в пользу Голуэя принёс победу во Всеирландском чемпионате «соплеменникам»: , набравший 10 очков благодаря 10 ударам над перекладиной, стал лучшим бомбардиром всего чемпионата с 3 голами в ворота и 45 голами над перекладиной. Капитаном команды Голуэя, удостоившимся поднять Кубок Сэма Магуайра во второй раз за 4 года, стал : команда Голуэя стала первой, которая прошла всеирландскую квалификацию и выиграла Всеирландский чемпионат.

 2002—2009: победы в первенстве Коннахта и провалы в квалификации 
В 2002 году Голуэй снова стал чемпионом Коннахта благодаря трёхочковому голу в ворота Слайго на «», но в четвертьфинале  проиграл Керри со счётом 2-17 — 1-12. В 2003 году, через год, он снова выиграл первенство провинции, победив , но снова споткнулся на , проиграв с разницей в 3 очка Донеголу. В 2004 году Голуэй не защитил титул, проиграв Мейо в полуфинале, и  в третьем раунде Всеирландской квалификации после поражения от Тирона, обыграв во втором раунде Лаут.  в августе подал в отставку после семи лет работы, принесших команде 4 титула чемпиона Коннахта и два титула Всеирландских чемпионов. Новым тренером стал ещё один уроженец Мейо, .

В 2005 году Голуэй вернул себе титул чемпиона Коннахта, победив Мейо со счётом 0-10 — 0-8 в финале, но выбыл в четвертьфинале, потерпев поражение от прошедшего через квалификацию Корка со счётом 2-14 — 2-11. Через год Мейо взял реванш, а Голуэй проиграл всего одно очко в четвёртом раунде всеирландской квалификации . В 2007 году Голуэй дошёл до финала, сметя Мейо с разницей в 7 очков и обыграв Литрим в полуфинале 0-17 — 1-10, но в финале голуэйцы проиграли команде Слайго всего одно очко, что принесло последним первую с 1975 года победу в чемпионате Коннахта. В квалификации поражение от Мита со счётом 2-14 — 1-14 стало поводом для отправки Форда в отставку и его замены на .

В  «соплеменники» выиграли наконец-то титул чемпионов Коннахта, одолев Мейо в финале со счётом 2-12 — 1-14, но выбыли на стадии четвертьфинала, проиграв финалистам из Керри со счётом 1-21 — 1-16. В 2009 году Голуэй прошёл в пятый подряд финал чемпионата Коннахта, выбив в четвертьфинале Лондон 1-18 — 1-07, а в полуфинале — Слайго со счётом 1-13 — 0-12, причём команду спасли только попадание  над перекладиной и гол , забитый в компенсированное время. В финале противником Голуэя стала команда Мейо, которая разнесла Роскоммон в полуфинале со счётом 3-18 — 0-7. На протяжении большей части матча Мейо вёл в счёте, и лишь в конце игры Голуэй сумел ввязаться в погоню — благодаря удару  команда сравняла счёт 2-11 — 1-14 на 72-й минуте, когда шло компенсированное время. Но на 73-й минуте Питер Гардинер попаданием над перекладиной лишил Голуэя шансов даже на переигровку. Голуэй в итоге отправился в квалификационный турнир, где с разницей в одно очко опять проиграл, но уже Донеголу. Сэммон после окончания Всеирландского чемпионата ушёл в отставку.

 2010-е 
Тренером команды Голуэя стал , выигравший с Арма в 2002 году Всеирландский чемпионат. В 2010 году команда провалила сезон, чуть не вылетев из Национальной лиги: клуб из семи матчей выиграл только 3, обыграв  (1-20 — 1-14), Тирон (1-15 — 0-14) и Дублин (1-14 — 0-14) и проиграв  (1-10 — 2-14),  (1-17 — 1-19),  (1-9 — 2-16) и Дерри (1-12 — 2-13). В розыгрыше  голуэйцы с большим трудом прошли , победив 2-13 — 0-12. В полуфинале с большим трудом команда спасла ничью 1-10 — 1-10 в игре против Слайго, уступая 1-8 — 0-2 к перерыву (гол  в ворота и гол  над перекладиной помогли спасти матч), но в переигровке проиграла 1-14 — 0-16. «Соплеменники» попали на  во втором раунде и потерпели поражение на Пирс Стэдиум 1-11 — 0-13, причём после поражения от Слайго прошла неделя. Кернан 4 августа 2010 года подал в отставку, заявив, что его доверие к нему было «подорвано».

В октябре 2010 года команду принял бывший наставник  . В 2011 году команда вылетела в Дивизион 2 Национальной футбольной лиги, а в первом же раунде чемпионата Коннахта проиграла со счётом 1-12 — 1-6 , ведя при этом в счёте к перерыву. В первом же раунде всеирландской квалификации Голуэй проиграл  со счётом 0-11 — 0-10, и О’Флатарта немедленно был уволен. В октябре 2011 года тренером стал бывший наставник команды до 21 года . В 2012 году команда в розыгрыше лиги FBD Insurance прошла в четвертьфинал, обыграв ,  и , сведя вничью матчи против Лаута и  после овертайма и проиграв  и Тирону. В чемпионате Коннахта команда разнесла Роскоммон со счётом 3-15 — 0-10, но в полуфинале опять проиграли Слайго со счётом 2-15 — 0-16 (оба гола в ворота забил ). Во всеирландском чемпионате команда проиграла в квалификации Антриму, вследствие чего на уровне советов графства серьёзно задумались о том, почему в гэльском футболе за 10 лет произошла такая деградация. С 2004 года по 2012 годы команда не выиграла ни один матч в рамках собственно Всеирландского чемпионата.

В 2013 году команда Голуэя не смогла вернуться в Дивизион 1 Национальной футбольной лиги, второй раз подряд потерпев неудачу. Из  команда с треском вылетела, проиграв  со счётом 4-16 — 0-11 и заработав две красные карточки. В первом раунде квалификации Голуэй обыграл команду  со счётом 1-12 — 0-11 на  и впервые за 9 лет сумел победить в матче всеирландской квалификации или финального этапа Всеирландского чемпионата. Во втором раунде благодаря голу  в ворота  Голуэй с перевесом в одно очко одержал победу. В третьем раунде им досталась команда Арма, которая была фаворитом противостояния, так как без проблем разобралась в предыдущих матчах с противниками. Однако Голуэй выбил Арма со счётом 1-11 — 0-9 и вышел в 4-й раунд, попав на . Будучи аутсайдером в противостоянии, Голуэй показал мощную игру и даже вёл с преимуществом в 4 очка, но проиграл с разницей в одно очко.

В 2014 году «соплеменники» провалили начало Национальной футбольной лиги, и только победы в двух последних играх помогли им не провалиться в 3-й дивизион. В  команда начала с победы над финалистами прошлого года из Лондона со счётом 3-17 — 0-7. В полуфинале им достался Слайго, который удалось обыграть на «» со счётом 0-16 — 0-11. Впервые за 5 лет Голуэй вышел в финал, где встретился с действовавшими чемпионами из  и потерпел поражение на «» 3-14 — 0-16. Мейо же выиграл четвёртый титул подряд, а Голуэй попал в 4-й раунд квалификации, выйдя на . Типперэрцы на пути к 4-му раунду победили команды  и Лиишь. Матч состоялся на нейтральном стадионе «» в Талламоре. В первой половине матча игра была равной, однако к перерыву Голуэй вышел вперёд благодаря голам в ворота, забитым  и . Во втором тайме Дэнни Камминс и Майкл Ланди поразили ворота Типперэри ещё по разу, укрепив лидерство «соплеменников». В конце игры Типперэри сократил разрыв до пяти очков, однако Голуэй удержал победный счёт 4-17 — 4-12 и впервые с 2008 года прорвался в четвертьфинал Всеирландского чемпионата по гэльскому футболу. В четвертьфинале 3 августа 2014 года на Кроук Парк Голуэй провёл игру против , но потерпел поражение против будущих всеирландских чемпионов, а Алан Малхолланд после поражения подал в отставку. В сентябре его преемником на посту стал , ранее тренировавший Слайго.

2015 год ознаменовался неоднозначным выступлением: после двух побед в Национальной лиге над  и  последовали поражения от , Кавана и Лиишь. Проигрывая  7 очков, команда сумела спасти игру и вырвать победу, а решающая игра против  завершилась не только уверенной победой голуэйцев, но и вылетом Килдэра в 3-й дивизион. Для Голуэя выступление в  того года закончилось в полуфинале поражением от Мейо. Во всеирландской квалификации команда дошла до последнего раунда, где была бита Донеголом 3-12 — 0-11.

Несмотря на победу в лиге FBD Insurance, от команды не ждали никакого прорыва в , поскольку та снова не вышла в 1-й дивизион. В полуфинале чемпионата Голуэй должен был сыграть против Мейо в Каслбаре и перед игрой числился абсолютным аутсайдером. За 20 минут до конца второго тайма Голуэй проигрывал с разницей в 4 очка, когда  отыграл одно очко. В последующей атаке  перехватил мяч после неудачного ввода мяча в игру голкипером Мейо Робби Хеннелли и забил в ворота Мейо. В итоге Голуэй вырвал победу со счётом 1-12 — 0-12, что стало одной из самых громких сенсаций розыгрыша чемпионата Коннахта в том году. В финале Голуэю предстояло играть против Роскоммона: в матче, имея преимущество в два очка, Голуэй в итоге упустил победу. Роскоммон добился переигровки, которая, однако, оказалась на пользу Голуэю: с отрывом в 11 очков Голуэй выиграл свой 46-й титул чемпиона Коннахта и лишь первый за 8 лет. Это позволило Голуэю выйти в четвертьфинал Всеирландского первенства и попасть на , который в том году сенсационно дошёл до финала чемпионата Ленстера. Однако «Золушка», как окрестили сборную Типперэри журналисты, разнесла Голуэй со счётом 3-13 — 1-10 и не позволила состояться «коннахтскому дерби» в полуфинале между Голуэем и Мейо.

В 2017 году Голуэй выиграл второй подряд титул чемпиона лиги FBD Insurance. Команда, которая отыграла шесть лет в Дивизионе 2 Национальной футбольной лиги, поставила перед собой цель — выйти в этом году в Дивизион 1. По итогам выступлений с пятью победами, ничейным результатом против команды Корка и поражением от Мита Голуэй вышел в финал дивизиона против Килдэра и одержал победу со счётом 0-18 — 0-16, впервые с 2001 года победив на «Кроук Парк» и вернувшись в Дивизион 1. В том же году в  в полуфинале Голуэй опять попал на Мейо, сыграв на сыром поле на  и с большим трудом победив 0-15 — 1-11. В финале голуэйцев поджидал Роскоммон, однако игра сложилась не так, как год назад: роскоммонцы взяли реванш 2-15 — 0-12. В финальном этапе всеирландской квалификации Голуэй встретился с Донеголом и буквально уничтожил его, разгромив со счётом 4-17 — 0-14 и выйдя снова в четвертьфинал Всеирландского чемпионата. В четвертьфинале Голуэй попал на , который не терпел поражения на «Кроук Парк» с 1965 года. Несмотря на все усилия, Голуэй проиграл 0-13 — 1-18, а в его ворота был забит гол Кираном Донахью.

Спустя год Голуэй выиграл регулярное первенство Национальной футбольной лиги и вышел в финал, где сыграл с Дублином, с которым в регулярном первенстве сыграл вничью 0-13 — 0-13. В финале голуэйцам так не повезло, и «горожане» победили Голуэй со счётом 0-18 — 0-14. В том же году Голуэй выиграл чемпионат Коннахта, победив Роскоммон 0-16 — 2-06. Изменённый регламент привёл к созданию группового этапа:  и Голуэй вышли с 1-го и 2-го места соответственно в полуфинал, где Голуэй опять угодил под дублинский «каток», разгромно проиграв 1-24 — 2-12. В 2019 году Голуэй снова сошёлся с Роскоммоном в финале чемпионата Коннахта, но проиграл 0-12 — 1-13, а в розыгрыше Национальной футбольной лиги занял 5-е место. 4-й раунд Всеирландской квалификации стал первой и последней игрой Голуэя во Всеирландском чемпионате: Мейо победил «соплеменников» 2-13 — 1-13.

Первый матч в чемпионате Коннахта 2020 года с участием Голуэя пройдёт против .

 Династии игроков 
Есть несколько семей, разные поколения которых играли за сборную графства Голуэй. Джо Дагган выступал в 1940-е годы (три поражения подряд в финалах), его сын Джимми три раза выходил в финалы с 1971 по 1974 годы и все три раза проиграл.  выиграл два Всеирландских чемпионата в 1934 и 1938 годах, а его сын  выиграл финалы 1964, 1965 и 1966 годах, в которых его отец был и тренером сборной.  стал победителем Всеирландского чемпионата 1925 года де-факто без игры, а также выиграл по всем правилам турнир в 1934 году. Его сыновья  и  принимали участие в победных финалах 1964, 1965 и 1966 года, а внук Майкл стал автором голевого паса на  в финале 1998 года.

 Финалы Национальной футбольной лиги 

 Финалы Всеирландского чемпионата 

 Достижения команды по гэльскому футболу 
 Всеирландские чемпионы: 9 раз (1925, 1934, 1938, 1956, 1964, 1965, 1966, 1998, 2001)
 : 4 раза (1931, 1958, 1965, 1985)
 : 5 раз (1972, 2002, 2005, 2011, 2013)
 : 6 раз (1952, 1960, 1970, 1976, 1986, 2007)
 : 1964, 1965, 1976
 : 4 раза (1940, 1957, 1965, 1981)
 Чемпионы Коннахта: 46 раз (1900*, 1902, 1911, 1913, 1917, 1919, 1922, 1925, 1926, 1933, 1934, 1938, 1940, 1941, 1942, 1945, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, 2016, 2018)
 : 26 раз (1932, 1937, 1938, 1952, 1959, 1960, 1969, 1970, 1972, 1976, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2015, 2016, 2017)
 : 19 раз (1964, 1965, 1972, 1979, 1981, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2011, 2013, 2017)
 : 8 раз (1998, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2016, 2017)

 Текущий состав 
 :  ()
 Главный тренер:  ()
 Тренерский штаб: Джон Конкэннон (), Майкл О’Доннелл ()
Заявка на матч четвёртого раунда всеирландской квалификации  против  (6 июля 2019)

 Игроки в сборной звёзд ГАА 
По состоянию на 2019 год 37 раз игроки Голуэя попадали в символическую сборную ГАА. Жирным в этом списке выделены обладатели приза лучшего игрока года по версии ГАА.

 1971: , , , 
 1972: 
 1973: , , 
 1974: , , 
 1976: 
 1981: , 
 1983: 
 1984: 
 1987: 
 1990: 
 1995: 
 1998: , , , , , , 
 2000: , , , 
 2001: , , , , , 
 2003: 
 2018: 

 Команда тысячелетия 
В 1999 году в преддверии третьего тысячелетия жюри, куда вошли президенты Голуэйского совета ГАА и спортивные журналисты, составило символическую сборную из лучших игроков Голуэя прошлых лет.

 Хёрлинг 

 История 
 Ранние годы. «Проклятие» команды 
Голуэй в   дошёл до финала, проиграв там . Следующий финал , когда Голуэй одержал победу над  и взял свой первый трофей. Ещё четыре раза он играл в финалах в том же десятилетии (1924, 1925, 1928 и 1929), но проиграл все четыре финала. Следующие три финала (1953, 1955 и 1958) Голуэй также проиграл.

После поражения в 1958 году, когда миновало 35 лет с момента первой и единственной на тот моменты победы Голуэя во всеирландском чемпионате, в народе появились слухи о том, что клуб стал жертвой некоего «проклятия» — подобные серии без побед были у  в гэльском футболе и у команды Клэра в хёрлинге. В 1969 году после выхода команды Коннахта в финал турнира четырёх провинций Railway Cup впервые за 10 лет интерес к хёрлингу в Голуэе вырос: костяк команды составляла именно сборная Голуэя. В финале команда сошлась против Манстера, уступив лишь в переигровке. Однако  Голуэй сенсационно проиграл Лондону, а через год команда Коннахта проиграла Ольстеру в том же межпровинциальном чемпионате. В 1975 и 1979 годах Голуэй снова вышел в финалы, однако разгромно проиграл оба финала, что лишь укрепило сложившееся в обществе мнение о «проклятии».

 Прорыв в 1980-е годы 
В 1980 году команда «» выиграла Всеирландский клубный чемпионат, а Коннахт в борьбе за кубок провинций нанёс поражение Манстеру, что благоприятно сказалось на выступлении Голуэя. В 1980 году команда, которую тренировал , начала выступление во  с игры против  в четвертьфинале и победила 5-15 — 1-11. В полуфинале Голуэй вышел на Оффали, чемпиона Ленстера, и с разницей в 2 очка победил, выйдя в финал (4-9 — 3-10). В финале противником стал , и в том финале непосредственно в ворота обеих команд было забито по 5 голов. Голуэй победил со счётом 2-15 — 3-9, и его капитан  поднял над головой заветный  впервые с 1923 года, когда это сделал .

19 июля 1981 года Голуэй начал  с игры против Антрима, одержав уверенную победу со счётом 6-23 — 3-11. В полуфинале Голуэй встретился со своим противником по прошлогоднему финалу из Лимерика, и в упорной борьбе забитый в ворота лимерикцев гол принёс Голуэю ничью 1-08 — 0-11 и право на переигровку: в переигровке Голуэй победил со счётом 4-16 — 2-17 и вышел в финал. Однако в финале он проиграл команде Оффали, которую год назад прошёл в полуфинале — оффалийцы победили со счётом 2-12 — 0-15. В 1985 и 1986 годах Голуэй выходил снова в финал, но проиграл финалы соответственно Оффали и . В 1987 году Голуэй под руководством того же Фаррелла в  обыграл  со счётом 3-20 — 2-17 и вышел в : капитан  и подававший надежды , набравший пять очков, помогли одержать победу над  со счётом 1-12 — 0-9. 22-летний Куни выиграл в том же году приз лучшего игрока года.

В 1988 году Голуэй  свой титул чемпиона: 16 июля в четвертьфинале он обыграл сборную Лондона со счётом 4-30 — 2-8, в полуфинале он победил неудобную команду Оффали со счётом 3-18 — 3-11. В  Голуэй обыграл команду Типперэри со счётом 1-15 — 0-14 и выиграл четвёртый титул Всеирландских чемпионов.

 Спад после 1980-х 
Ожидалось, что после побед 1987 и 1988 годов Голуэй закрепится в хёрлинге. Для болельщиков славными воспоминаниями стали забитый  пенальти и борьба команды до победного конца в финале. В 1989 году команда со скандалом проиграла в полуфинале , в 1990 году потерпела поражение в финале от . В 1993 году Голуэй потерпел поражение от , что стало началом долгой драмы: в 1992—1994 годах клубы Голуэя выигрывали клубный всеирландский чемпионат, причём «» победил в 1997, 2000 и 2001 годах, но сборная и близко не подбиралась к победе ни в расформированном ныне чемпионате Коннахта, ни уже в новом чемпионате Ленстера, где играли команды от Коннахта. В 2009 году команда дебютировала в чемпионате Ленстера.

В мае 2010 года в розыгрыше  Голуэй одержал , победив в финале  на . В том же году Голуэй в  начал выступления с победы над  с разницей в 11 очков, затем в переигровке полуфинала победил команду Оффали. В финале Голуэй проиграл Килкенни со счётом 1-12 — 1-19, что стало 20-й победой подряд в матчах чемпионата Ленстера для Килкенни, но автоматически попал в четвертьфинал, где проиграл в упорной борьбе  3-16 — 3-17. Килкенни, собиравшийся выиграть пятый чемпионат подряд, как раз проиграл команде из Типперэри.

В 2011 году от Голуэя ожидали выход в финал Всеирландского чемпионата: Голуэй, победив в 4 из 5 матчей (в том числе обыграв Килкенни) в Национальной лиге, давал надежду. Однако команда проиграла два оставшихся матча, а в чемпионате Ленстера за победой над  последовал унизительный разгром от Дублина со счётом 2-18 — 2-07, причём Голуэй ни разу по игре даже не показал желание уйти от поражения. В квалификации Голуэй сумел обыграть Клэр и , попав в четвертьфинал и выйдя на , который двумя неделями ранее проиграл Типперэри, пропустив семь мячей в ворота. Недооценка противника Голуэеем сыграла злую шутку: Уотерфорд выиграл со счётом 2-23 — 2-13, что заставило руководство Голуэйских советов ГАА серьёзно задуматься о том, что происходит с хёрлингом в графстве.

 Эпоха Энтони Каннингема 
Энтони Каннингем, который выиграл в 2011 году  с молодёжным составом, принял вскоре команду, взяв в тренерский штаб Мэтти Коулмена и . От команды ожидали серьёзных перемен, но дело осложнялось тем, что сборная чуть не вылетела из Дивизиона 1 Национальной лиги, сохранив свою прописку только путём победы над Дублином. В финале чемпионата Ленстера Голуэй сошёлся против Килкенни, обыграв на пути к финалу Уэстмит и Оффали, и нанёс поражение килкеннийцам со счётом 2-21 — 2-11, выиграв свой первый Кубок Боба О’Кифа. В полуфинале всеирландского чемпионата Голуэй победил , а в финале опять попал на Килкенни. В первом тайме финала благодаря голу в ворота, забитому , Голуэй вёл 1-9 — 0-7, но Килкенни во втором тайме отыгрался благодаря пенальти в исполнении . За 30 секунд до конца на  был совершён фол, и Каниннг забил снова со штрафного, впервые за 53 года заставив ГАА провести переигровку финала. Однако в переигровке Голуэй проиграл 3-11 — 3-22.

Позже медаль чемпиона Ленстера 2012 года была продана на аукционе eBay за 570 евро, чем заинтересовался Голуэйский совет ГАА. 2017 год для Голуэя стал самым удачным: в один год команда выиграла и чемпионат Ленстера, и Всеирландский чемпионат, и Национальную лигу хёрлинга.

 Достижения команды по хёрлингу : 1923, 1980, 1987, 1988, 2017: 1939, 1996: 10 раз (1972, 1978, 1983, 1986, 1991, 1993, 1996, 2005, 2007, 2011): 1999, 2002, 2015: 13 раз (1983, 1992, 1994, 1999, 2000, 2004, 2005, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, )
 : 15 раз (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2011)
 : 10 раз (1932, 1951, 1975, 1987, 1989, 1996, 2000, 2004, 2010, 2017)
 : , , 
 : 2015
 : 2018
 : 25 раз (1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
 : , , .
 : 2015
 : 

 Текущий состав 
 : Шейн О’Нил
Заявка на  против  (19 августа 2018)

 Игроки в сборной звёзд ГАА 
Ниже приведены 95 хёрлеров, попадавших в сборную звёзд ГАА.

 1971: 
 1975: , , 
 1976: , 
 1977: 
 1978: 
 1979: , , 
 1980: , , , , , 
 1981: , 
 1983: 
 1984: 
 1985: , , , , 
 1986: , , , , 
 1987: , , , , , 
 1988: , , , , , , 
 1989: , , , , 
 1990: , , 
 1991: 
 1993: , , 
 1995: 
 1996: 
 1997: 
 2000: 
 2001: , , , 
 2003: 
 2005: , , , 
 2008: 
 2009: , 
 2010: 
 2012: , , , , , 
 2015: , , , 
 2016: , 
 2017: , , , , , , 
 2018: , , 

 Камоги 
Голуэй вышел впервые в финал Всеирландского чемпионата по камоги в 1932 году, в котором потерпел поражение. Далее последовали ещё семь провальных финалов, прежде чем Голуэй выиграл . В активе Голуэя есть три титула чемпиона Национальной лиги 1994, 2002 и 2005 годов. На  всеирландскими чемпионами становились клубы «Оранмур» (1974), «Пирсес» (1996, 1997, 2000, 2001, 2002), «» (1977), «Маллах» (1990 и «Киллимор» (2011).

Среди выдающихся игроков в камоги выделяются игроки символической сборной всеирландских чемпионатов: , 
, , ,  и . Также известна лучший молодой игрок 2004 года , лучший игрок дублёров 1985 года  и такие игроки, как Имельда Хоббинс, Дениз Джиллиган, Шерон Глинн и Эйлин Ноутон.

В 2010—2015 годах в графстве действовал план развития камоги под девизом «Наша игра, наша страсть» (); к 2015 году планировалось создать пять новых клубов по этому виду спорта.

 Достижения 
 : , , 
 : 1972, 1979, 1985, 1988, 1994, 1998, 2003
 : , 
 : 2004, 2013
 : ,  и 
 Чемпионки Национальной лиги среди дублёров: 3 раза (1985, 1995, 2003)
 Всеирландские чемпионки (до 16): 9 раз (1977, 1981, 1986, 1987, 1994, 1996, 1997, 2000, 2004)

 Женский гэльский футбол 
 Достижения 
 : 2004
 : 1985, 2002
 : 1992
 : 2002, 2005, 2010, 2013, 2014, 2018
 : 2003, 2012, 2017, 2018
 ': 2008, 2017

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт сборной Голуэя по гэльским играм и Голуэйского совета ГАА 
 Информация о командах Голуэя и сборной графства на Hogan Stand 

Голуэй (графство)
Спорт в Голуэе
Гэльские игры в Голуэе
Голуэй
Голуэй